Der Toyota Highlander ist ein SUV der Marke Toyota. Er wurde 2000 auf der New York International Auto Show vorgestellt und wird seit 2000/2001 in Japan, den USA sowie Australien verkauft. In Australien wird er unter dem Namen Toyota Kluger  angeboten, da dort der Hyundai Terracan unter dem Namen Highlander läuft. Seit 2021 ist die Baureihe auch in Europa erhältlich. Für den nordamerikanischen Markt präsentierte Toyota außerdem im Februar 2023 die eigenständige Baureihe Grand Highlander.

Erste Generation (2001–2007)

Technik 

Der Highlander basiert auf dem Toyota Camry. Er wird als 2WD (mit einer angetriebenen Vorderachse) oder als 4WD (Allradantrieb) angeboten. Allradantrieb ist beim Hybridmodell Standard. Eine Viergangautomatik kommt im Vierzylinder, eine Fünfgangautomatik im Sechszylinder zur Anwendung. Beim Hybridantrieb wird aufgrund der Antriebstechnik eine elektronisch kontrollierte variable Kraftübertragung (ECVT) eingesetzt.

Motoren 
Neben den bekannten 2,4-l-Vierzylindermotor und dem 3,3-l-V6-Motor, die auch in anderen Modellen von Toyota und Lexus zum Einsatz kommen, wird der Highlander zusätzlich in einer Hybridversion (Benzinmotor 3,3-l-V6 mit 155 kW/208 PS; Elektromotor vorn 123 kW/167 PS; Elektromotor hinten 50 kW/68 PS) angeboten. Mit dem Toyota Highlander wurde diese Motorisierung erstmals in einem SUV eingesetzt. In nahezu identischer Form wird dieser Antrieb auch im Lexus RX 400h verwendet.

Daten 
In der Hybridversion erreicht der Highlander eine elektronisch limitierte Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Die Beschleunigung von 0–60 mph (0–96 km/h) wird mit 7,4 s angegeben. Für die Ottomotorvarianten sind keine Werte angegeben. Der Verbrauch der Sechszylindermodelle liegt bei 12,4 l im Stadtverkehr bzw. 9,4 l auf dem Highway. Der Hybridantrieb soll 7,4 l (Stadt) bzw. 8,7 l (Highway) erreichen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die amerikanischen Verfahrensweisen zur Verbrauchsermittlung von den europäischen abweichen und höhere Verbrauchsangaben erzeugen durch realistischere Testszenarien.

Ausstattung 
Zur serienmäßigen Sicherheitsausstattung gehören u. a. Stabilitätskontrolle, Front- und Seitenairbags sowie Seitenaufprallschutz. Eine typisch auf den amerikanischen Markt abgestimmte umfangreiche Innenausstattung (u. a. Tempomat, Klima) ist bereits im Grundpreis enthalten, wobei dennoch zahlreiche Ausstattungspakete (Leder, Navigationssystem etc.) angeboten werden. Gegen Aufpreis wird mittels einer dritten Sitzreihe aus dem Fünf- ein Siebensitzer.

In den USA kostet der Highlander zwischen ca. 24.800 $ für den 2,4-l-2WD und 36.600 $ für den 4WD-Hybrid Limited mit dritter Sitzreihe.

Zweite Generation (2007–2013) 

Von Ende 2007 bis Ende 2013 wurde in den USA die zweite Generation des Highlander angeboten. Neben einem Facelift wurden auch technische Komponenten überarbeitet. So wird der Vierzylindermotor nicht mehr angeboten werden, der V6-3,3-l-Motor wurde durch einen 3,5-Liter-V6 ersetzt. Im Hybrid kommt weiterhin der 3,3-Liter-V6 zum Einsatz.

Dritte Generation (2013–2020) 

Im März 2013 präsentierte Toyota die dritte Generation des Highlander auf der New York International Auto Show. Die Produktion lief am 5. Dezember 2013 an.

Auf der New York International Auto Show 2016 stellte Toyota eine überarbeitete Version vor. Seitdem ist für den 3,5-Liter-V6-Ottomotor das Automatikgetriebe mit acht statt sechs Stufen erhältlich.

Technische Daten

Vierte Generation (seit 2019) 

Die vierte Generation des SUV wurde im April 2019 auf der New York International Auto Show präsentiert. Seit Dezember 2019 wird der Highlander in Nordamerika verkauft, der Hybrid folgte im Februar 2020. Seit Januar 2021 wird er auch in Europa angeboten. Hier wird er, wie auch schon der Camry, mit dem er sich auch die Plattform teilt, jedoch nur als Otto-Hybrid mit der Allradkonfiguration vertrieben.

Im April 2021 wurde auf der Shanghai Auto Show der Toyota Crown Kluger vorgestellt, der auf dem Highlander basiert. Er ist ausschließlich für China bestimmt.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Zwischen 2021 und 2022 sind in Deutschland insgesamt 984 Toyota Highlander neu zugelassen worden. Einer davon war nicht hybridisiert, alle hatten Allradantrieb.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell